Talk That Talk puede referirse a:

 Talk That Talk, álbum de estudio de Rihanna de 2011.
 «Talk That Talk», canción de Rihanna y Jay-Z de 2012,
 «Talk That Talk», canción de Twice de 2022.